Velika nagrada Brazila (Formula 1 Grande Prêmio Heineken do Brasil 2018) je bila dvadeseta utrka prvenstva Formule 1 2018. Trkači vikend vožen je od 9. studenog do 11. studenog na stazi Interlagos, a pobijedio je Lewis Hamilton u Mercedesu.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj

Treninzi
Prvi slobodni trening

Tijekom prvog treninga pojedine momčadi su napravile nekoliko promjena u vozačkim postavama. Antonio Giovinazzi je zamijenio Marcusa Ericssona u Sauberu, Nicholas Latifi je zamijenio Sergija Péreza u Force Indiji, dok je Fernando Alonso prepustio svoje mjesto Landu Norisu. Upravo je Norris bio najaktivniji na početku treninga. Britanac je nizao krugove na soft gumama. Tek nakon pola sata svi vozači su izašli na stazu. Sve tri top momčadi koristile su supersoft gume. Od sredine poretka, najbolje su izgledali Haasovi vozači na sedmom i osmom mjestu. Iz Mercedesa su javili da su primijetili curenje ulja W09 bolidu Valtterija Bottasa. Petnaestak minuta prije kraja treninga Bottas se uspio vratiti na stazu nakon problema s bolidom. Do kraja treninga nije bilo većih promjena u poretku jer su se momčadi okrenule simulaciji utrke. Najbrži je bio Max Verstappen s četiri stotinke ispred Sebastiana Vettela.

Drugi slobodni trening

Za drugi slobodni trening očekivala se kiša.  U svoje su se bolide vratili Alonso, Pérez i Ericsson. Verstappen nije mogao na stazu jer se radilo na njegovom RB14. Nakon desetak minuta označena je crvenu zastavu. Nico Hülkenberg je izgubio kontrolu nad bolidom nakon što je otišao preširoko u 13. zavoju. Šteta na bolidu bila je poprilično velika i to je značilo kraj sesije za Renaultovog vozača. Trening se nastavio nakon nekoliko minuta i vozači su odmah krenuli u simulaciju kvalifikacija. Ferrari je držao 1-2 na najmekšim gumama, a Mercedesov dvojac ih je pratio s minimalnim zaostacima. Lewis Hamilton je zatim zasjeo na vrh s najbržim vremenom na soft gumama koje su odradile devet krugova. Britanac je na kraju stigao do druge pozicije, samo 3 tisućinke iza momčadskog kolege. Prve kapljice kiše pojavile su se pola sata prije kraja treninga, ali bilo ih je premalo za izlazak na intermediate gumama.

Treći slobodni trening

Oblačno vrijeme bilo je prisutno na Interlagosu i na trećem slobodnom treningu, a momčadi nisu žurile sa slanjem bolida na stazu. Tijekom prvih 15 minuta vremena su postavili samo Kimi Räikkönen, Lance Stroll i Sergej Sirotkin. Nakon prvih pravih brzih krugova Vettel je bio najbrži ispred Bottasa i Raikkonena. Hamilton je nakon instalacijskoga kruga morao ostati u garaži duže od planiranog. Mehaničari su radili na njegovom bolidu zbog problema s hidraulikom. Britanac se na polovici treninga vratio na stazu i u prvom brzom krugu stigao do druge pozicije. Red Bullov dvojac je bio posljednji koji je izašao na stazu. Vettel je bio prvi koji se spustio ispod 1:08 i tako napravio veliku prednost u odnosu na ostale. Najviše mu se približio Hamilton koji je zaostajao dvije desetinke.

Kvalifikacije

Utrka

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
 72. pobjeda i 82. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona.
 21. postolje za Maxa Verstappena.
 103. postolje za Kimija Räikkönena.

Konstruktori
 5. naslov prvaka za Mercedes.
 86. pobjeda i 100. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Poredak nakon 20 od 21 utrke

Izvori

Vanjske poveznice
 2018 Brazilian Grand Prix StatsF1

Brazil-2018 
Brazil